Pseudinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w tropikalnej i subtropikalnej Ameryce Południowej na wschód od Andów, włącznie z Trynidadem, na południe do Urugwaju, Paragwaju i północnej Argentyny.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Lysapsus 
 Pseudis 
 Scarthyla

Przypisy